Hulkkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1955), escrimeur et pentathlonien finlandais
Jori Hulkkonen (Zyntherius) (né en 1973), auteur-compositeur finlandais
 (né en 1961), pentathlonien moderne finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois